Павел Вильгельм Антон Крюгер (; 20 марта 1840,  — 11 мая 1926, ) — немецкий юрист, специалист по римскому праву.

Был профессором в Марбурге, Инсбруке, Кёнигсберге, Бонне. Опубликовал: «Prozessualische Consumtion und Rechtskraft des Erkenntnisses» (Лейпциг, 1864); «Kritik des Justinianischen Codex» (Берлин, 1867); «Kritische Versuche im Gebiete des röm. Rechts» (Берлин, 1870); «Geschichte der Quellen und Litteratur des röm. Rechts» (Лейпциг, 1888). Особенно известен Крюгер своими критическими изданиями источников римского права: «Justiniani Institutiones» (Берлин, 1867); «Digesta Justiniani» (Берлин, 1868—1870; вместе с Момзеном); «Codex Justinianus» (Берлин, 1873—1877); «Corpus juris civilis»; «Collectio librorum juris Antejustiniani» (Берлин, 1868—1890); «Codicis Justiniani fragmenta Veronensia» (Берлин, 1874); «Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia» (в «Abhandlungen der Berliner Akademie», 1888).

Примечания

Источники 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1840 году
Юристы по алфавиту
Юристы Германии
Специалисты по римскому праву
Умершие в 1926 году
Умершие 11 мая